Delicatula — рід грибів родини Tricholomataceae. Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Delicatula відносять 67 видів:

Примітки

Джерела 
 Fayod, M.V. 1889. Prodrome d'une histoire naturelle des Agaricinés. Annales des Sciences Naturelles Botanique. ser. 7, 9:181-411 - P.313

Роди грибів
Трихоломові